Клаймер:
 Клаймеры — плетистые формы, спорты (почковые мутации) роз, изначально созданных в кустовой форме.
 Клаймер, Бен — профессиональный американский хоккеист.